Louise Elisabeth Hermine Erika Pauline prinses van Waldeck-Pyrmont (Arolsen, 6 september 1873 — Elmshausen, 23 november 1961) werd geboren als jongste dochter van vorst George Victor van Waldeck-Pyrmont en prinses Helena van Nassau. Zij was een zus van de Nederlandse koningin Emma en daardoor een tante van koningin Wilhelmina. 

Haar grootmoeder van vaderszijde, Emma van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym was een kleindochter van prinses Carolina van Oranje-Nassau en Karel Christiaan van Nassau-Weilburg, een prins uit de Walramse linie van het Huis Nassau. Haar grootvader van moederszijde, Willem van Nassau, was een kleinzoon van hetzelfde echtpaar.

De prinses groeide op op Schloss Arolsen, destijds de residentie van het vorstendom Waldeck-Pyrmont dat behoorde tot het Duitse Keizerrijk en tegenwoordig gelegen in de gemeente Bad Arolsen, in de Landkreis Waldeck-Frankenberg binnen de Duitse deelstaat Hessen. Zij had thuis een gedegen, brede, christelijke opvoeding genoten, waar artisticiteit een belangrijk onderdeel vanuit maakte.

Op 26-jarige leeftijd, op 3 mei 1900, trouwde Elisabeth, die in haar gezin Lilly werd genoemd, te Arolsen met Alexander van Erbach-Schönberg (1872-1944). 

Prinses Elisabeth had een goede band met haar zus Emma, de tweede gemalin van koning Willem III der Nederlanden. Regelmatig bracht zij een bezoek aan Nederland. Zij was een van de doopmeters van prinses Beatrix.

Uit het huwelijk van Alexander en Elisabeth werden de volgende kinderen geboren:

 Imma Gustave Marie Luise Pauline Edda Adolfine Hermine (1901-1947)
 Georg-Ludwig Friedrich Viktor Karl-Eduard Franz-Joseph, vorst en graaf van Erbach-Schönberg  (1903-1971)
 Wilhelm Ernst Heinrich Alfred (1904-1946)
 Helene Sophie Louise Hedwig Emilie Martha (1907-1979)

Huis Waldeck